Borgognoni ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Borgognoni (1840–1893), italienischer Erzbischof und Kardinal
 Luciano Borgognoni (1951–2014), italienischer Radrennfahrer
 Teodorico Borgognoni (auch: Theoderich von Lucca; 1205/6–1298), dominikanischer Mönch, Bischof von Cervia und Arzt des Papstes Innozenz III. und mittelalterlicher Chirurg
 Ugo Borgognoni (auch: Hugo Borgognoni, Ugo von Lucca; 1160–1257), Gründer der Schule von Salerno; Vater von Teodorico Borgognoni